Тиберий Семпроний Гракх може да се отнася за:

 Тиберий Семпроний Гракх – консул през 238 пр.н.е.
 Тиберий Семпроний Гракх- консул през 215 пр.н.е.
 Тиберий Семпроний Гракх – консул през 177 и 163 пр.н.е.
 Тиберий Семпроний Гракх – виден римски пълководец и политик, автор на законопроекта за Аграрна реформа